Antonio Turra (1730-1796) – botanico e medico italiano
 Daniela Turra (1977) – ex calciatrice italiana
 Eraldo Turra (1955) – comico italiano
 Faustino Turra (1939-2022) – calciatore italiano
 Francisco Turra (1942) – politico brasiliano
 Giacomo Ciro Turra (1894-1928) – calciatore e arbitro di calcio italiano
 Paulo Turra (1973) – ex calciatore e allenatore brasiliano
 Romolo Turra (1899-1942) – calciatore italiano